Relações públicas — conjunto de atividades informativas relacionadas com o intercâmbio de informações entre um indivíduo ou organização e o seu público
Rupia indonésia — moeda
Renânia-Palatinado — estado da Alemanha
Ribeirão Preto —  município brasileiro
Ribeirão Pires —  município brasileiro
Processo rp — conceito de física nuclear
RP-1 — combustível usado nos motores dos foguetes espaciais

Desambiguações de siglas